Hrvatska:
 Donje Selo (Šolta), mjesto na otoku Šolti
 Donje Selo (Mošćenička Draga), naselje u općini Mošćenička Draga

BiH:
 Donje Selo (Konjic, BiH), naselje u općini Konjic
 Donje Selo (Ilijaš, BiH), naselje u općini Ilijaš
 Donje Selo (Goražde, BiH), naselje podijeljeno među općinama Goražde i Novo Goražde

Crna Gora:
 Donje Selo (Cetinje, Crna Gora), naselje u općini Cetinje
 Donje Selo (Danilovgrad, Crna Gora), naselje u općini Danilovgrad